Kettu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kettu (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Kettu (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar